MTHB steht für:
 Türkheim (Bay) Bahnhof (DS100-Code)

MThB steht für:
 Mittelthurgaubahn

Abkürzung